Paulau steht für

 Paulau (Schlesien), ein Ort in Schlesien

Paulau ist der Familienname folgender Personen: